TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit), unitat de capacitat de vaixells de càrrega de contenidors equivalent a vint peus 
 Titular d'Escola Universitària